Cayuse Point bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cayuse Point (Elmore County, Idaho)	
 Cayuse Point (Lemhi County, Idaho)